Ringsee ist der Ortsname von

 Ringsee (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Ringsee (Kreuth), Ortsteil der Gemeinde Kreuth, Landkreis Miesbach, Bayern

Ringsee ist der Name folgender Gewässer:

 Bucht im Südwesten des Tegernsees, Bayern